Mr. Sunshine ist der Titel folgender Fernsehserien:

 Mr. Sunshine (Fernsehserie, 1986), US-amerikanische Sitcom
 Mr. Sunshine (Fernsehserie, 2011), US-amerikanische Sitcom
 Mr. Sunshine (Fernsehserie, 2018), südkoreanische Dramaserie